Guepardo puede referirse a:

 El felino depredador denominado guepardo.
 El guepardo asiático, una subespecie de este animal.
 El guepardo americano, un género prehistórico de los grandes felinos
 A Guepardo, nombre que recibió el personaje de ficción de Marvel Wolverine (Lobezno) en una serie de animación de los años 90.